Болат Тулегенович Ережепов (род. 23 сентября 1962 года, Костанайская область) — казахстанский журналист, публицист, бизнесмен и путешественник.

Биография 
Болат Ережепов много лет работал в журналистике — в газетах «Казахстанская правда» и «Сельская жизнь», был главным редактором юридической газеты «ОКО», работал пресс-секретарём Генерального прокурора Республики Казахстан, директором издательства, президентом Клуба главных редакторов Республики Казахстан, председателем казахстанского Национального комитета Международного института прессы.

Б. Ережепов — член Академии журналистики Республики Казахстан, лауреат премии Союза журналистов Республики Казахстан, почетный журналист Казахстана.

Болат Ережепов — первый житель Казахстана, который побывал во всех 193 государствах мира. Он входит в топ-50 рейтинга современных путешественников мира по версииификации международного клуба «Nomadmania» (посетил 252 из 266 стран по списку ООН+). В Казахстане рейтинг № 1, среди стран постсоветского пространства № 4.

Образовани и карьера 
 1979–1984 — студент факультета журналистики Казахского государственного университета.
 1984–1989 — корреспондент и заведующий отделом редакции областной газеты «Костанайские новости».
 1989–1991 — собственный корреспондент газеты «Казахстанская правда» по Кокчетавской области.
 1990–1996 — студент юридического факультета Карагандинского Государственного университета по специальности «юриспруденция».
 1991–1992 — собственный корреспондент газеты «Сельская жизнь» по Казахстану.
 1992–1997 — собственный корреспондент газеты «Казахстанская правда» по Костанайской области
 1992–1999 — руководитель корпункта, службы информации и собкоровской сети газеты «Казахстанская правда» в Костанайской области.
 1999–2002 — пресс-секретарь Генерального прокурора Республики Казахстан.
 2000–2012 — главный редактор газеты «ОКО».
 2005–2020 — директор издательства БМ.

Библиография

Семья 
Супруга: Айдынгуль Амангельдиновна Умербекова.

Дети — дочь Дана родилась в 1984 году, Гульмира — в 1990, Карина — в 1996, Аяна — в 2013, сын Алан — в 2015.

Литература 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. — Алматы. 2012.
 Харченко С. В. Великая степь. - М., 2020.
 Козыбаев С. К. Душа моя-перо! — Астана, 2019.

Примечания 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
‎Категория:Выпускники Карагандинского государственного университета
Журналисты СССР
Журналисты Казахстана
Журналисты по алфавиту